Фінал кубка Англії з футболу 2001 — 120-й фінал найстарішого футбольного кубка у світі. У матчі зіграли «Ліверпуль» і «Арсенал».

Шлях до фіналу

Матч

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

2001
Англія
Травень 2001
2001 в англійському спорті